The Birthday Party může být:

 The Birthday Party (hudební skupina) – australská hudební skupina
 The Birthday Party (album) – druhé studiové album této skupiny
 The Birthday Party (film) – britský film režiséra Williama Friedkina z roku 1968